

Linie lotnicze 
 Hellas Jet – grecka czarterowa linia lotnicza
 Jet Airways – indyjskie linie lotnicze
 Jet Lite – indyjskie linie lotnicze
 Jet2.com – brytyjskie linie lotnicze

Muzyka 
 Jet – australijska rockowa grupa muzyczna
 Jet Airliner – singel zespołu Modern Talking
 Jet-CD – album J-popowej grupy muzycznej Puffy AmiYumi
 The Jet Set – polski zespół muzyczny

Pozostałe 
 Jet – określenie napędu odrzutowego lub wodnoodrzutowego 
 Jet – miasto w USA
 JET – tokomak
 Jet – sieć stacji benzynowych
 Jet – silnik graficzny
 JET – francuski kanał telewizyjny
 JetAudio – program do odtwarzania multimediów
 Jet Lag – zespół nagłej zmiany strefy czasowej
 Jet Li – chiński aktor, mistrz i trener wushu
 Jet Propulsion Laboratory – jedno z centrów badawczych NASA
 Jet stream – prąd strumieniowy intensywny, dość wąski i prawie poziomy strumień przenoszący z zachodu na wschód olbrzymie masy powietrza w atmosferze ziemskiej
 Określenie drukarki 
 laser jet – drukarka laserowa
 ink jet – drukarka atramentowa

Zobacz też 
 dżet